

Personnalités 

 Franco Signorelli (né en 1991), footballeur international vénézuélien ;
 Luca Signorelli (1450-1523), peintre toscan de l'école florentine.

Toponymie 
 
 Cerro Signorelli, localité de l'Uruguay, dans le département d'Artigas.